Соревнования по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 2020 года в Токио прошли 3 и 6 августа 2021 года на Японском национальном стадионе. В соревнованиях приняли участие 30 спортсменок прошедшие квалификационные требования по длине метания или мировому рейтингу.

Медалисты

История 
Соревнование по метанию копья у женщин на Олимпийских играх 2020 года проводилось 21 раз, начиная с Олимпийских игр 1932 года.

Квалификация 

Квалификационный стандарт на Олимпийские игры 2020 по метанию копья у женщин установлен 64,00 метра. Стандарт был установлен с целью включения в турнир спортсменов выполнившие на квалификационных соревнованиях установленный норматив, но которые не смогли пройти квалификацию по итогам мирового рейтинга ИААФ. Мировые рейтинги, основанные на расчете среднего из пяти лучших результатов спортсмена за квалификационный период с учетом сложности уровня соревнований. Данные условия для отбора спортсменов использоваться, пока не будет достигнуто ограничение в 32. 

Квалификационный период первоначально был установлен с 1 мая 2019 года по 29 июня 2020 года. Из -за пандемии коронавирусной инфекции в период с 6 апреля 2020 года по 30 ноября 2020 года соревнования был приостановлены и дата окончания продлена до 29 июня 2021 года. Дата начала квалификации по итогам мирового рейтинга также была изменена с 1 мая 2019 г. на 30 июня 2020 г. Спортсмены выполнившие квалификационный стандарт в течение этого времени, были квалифицированы, а провести отбор по мировому рейтингу было не возможно из-за отсутствия легкоатлетических турниров. ИААФ изменил требование к расчету мирового рейтинга, включив соревнования как на открытом воздухе, так и в помещении, а также последний региональный чемпионат был засчитан, даже если он проведен не во время квалификационного периода. 

29 июня 2021 года 14 метательниц копья прошли квалификацию по установленному нормативу и 16 - по рейтинговым позициям.

Рекорды 
Рекорды до начала Игр:

Формат и календарь турнира 
Соревнования 2020 года проходят по двухкруговому формату, введенному в 1936 году. Два различных раунда – квалификационный и финальный. В финальном раунде не учитываются результаты квалификационного раунда. 
В квалификационном раунде каждому участнику дается три броска для достижения квалификационного норматива (установлен в 2020 году – 83,50 метра); Отбираются минимум 12 спортсменов. Если количество выполнивших квалификацию больше, то в финал попадают все спортсмены, выполнившие квалификацию. В том случае, если количество выполнивших квалификацию меньше 12-ти, то спортсмены отбираются в финал по лучшему результату. 
Финал предусматривает каждому метателю три броска; восемь лучших метателей получают дополнительные три броска в общей сложности шесть (броски квалификационного раунда не учитываются для финала).

Время Олимпийских объектов местное (Япония, UTC+9)

Квалификация 

Норматив: 63,00 м (Q) или 12 лучших по результату (q)

Финал

Примечания

Ссылки 
  Официальные сайт Токио 2020
  Результаты легкая атлетика метание копья у женщин Токио 2020

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2020
Лёгкая атлетика на Олимпийских играх